A Sociedade Recreativa Esportiva Ipiranga é um clube desportivo brasileiro da cidade de Blumenau. 

Fundado em 6 de abril de 1939 como resultado da fusão de outros clubes da cidade: Sociedade Recreativa Teutônia, Sociedade de Canto Eintracht, Clube Náutico Ypiranga e da Sociedade de Ginástica ‘Gut Heil’, assim como por determinação do governo Vargas.

Situado no coração do bairro Itoupava Seca, foi durante décadas o berço esportivo de atletas do município. Destaque para as modalidades de Basquetebol e Natação, além de outras como Judô, Squash e Ginástica Rítmica.

Sua equipe de basquetebol disputou o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino e de onde iniciou a carreira o jogador Tiago Splitter.

Ligações externas
 Clubes de Caça e Tiro

Clubes de basquetebol de Santa Catarina
Esporte de Blumenau
Fundações em Santa Catarina em 1939